División de Chipre puede hacer referencia a:
Partición de Chipre, concepto histórico.
Divisiones deportivas de Chipre, conceptos deportivos:
Primera División de Chipre
Segunda División de Chipre
Tercera División de Chipre
Primera División de Baloncesto de Chipre